Het seizoen 1966/67 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1966 en eindigde op 28 mei 1967 met de finale in het Heizelstadion. De zege ging voor de derde keer naar Standard Club Liégeois. De Luikse club versloeg in de finale KFC Malinois na verlengingen.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1966/67